Gerle (keresztnév)
 gerle (madár)
 Gerle (repülőgép)